Зеленко́в — русская и белорусская фамилия. В женском варианте: Зеленко́ва.

Зеленков 
 Зеленков, Александр Андреевич (1991) — российский борец вольного стиля.
 
 Зеленков, Артём Михайлович (род. 1987) — российский волейболист.
 Зеленков, Георгий Иванович (1903—1970) — советский учёный, ректор Московского автодорожного института в 1943—1961 годах .
 Зеленков, Дмитрий Юрьевич — российский офицер, командующий Оперативной группы российских войск в Приднестровье.
 Зеленков, Марк Никанорович (1895 — до 1985) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Зеленков, Михаил Иосифович (? — 1917) — российский офицер, кавалер ордена Св. Георгия IV класса.

Зеленкова 
 Зеленкова, Анна Павловна (1923—2010) — белорусский хоровой дирижёр и педагог.
 Зеленкова, Мария (Marie Zelenková) — чехословацкая теннисистка (настольный теннис), бронзовый призёр чемпионата мира 1948 г.

См. также 
 Зеленков переулок